Gaios bezeichnet:
 Gaios (Paxos), Hafenstadt auf der griechischen Insel Paxos

Personen:
 Gaios (um 75 – nach 130), platonischer Philosoph
 Gaios (Gemmenschneider) (1. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Steinschneider
 Gaios (Koroplast) (1. Jahrhundert n. Chr.), griechischer Koroplast in Myrina
 Gaios (Bildhauer aus Lystra), Bildhauer der römischen Kaiserzeit
 Gaios (Bildhauer aus Phrygien) (2. Jahrhundert n. Chr.), Bildhauer in Temenothyrai
 Gaios (Steinmetz), Steinmetz aus Isaurien in der mittleren Kaiserzeit

Siehe auch
 Gaius
 Caius